La contea di Walbeck era una contea medievale con capoluogo Walbeck, situato a nordest di Helmstedt, in corrispondenza dell'odierna città di Oebisfelde-Weferlingen, nella Sassonia-Anhalt.

La contea di Walbeck si trovava immediatamente a nordovest della contea di Sommerschenburg. I possedimenti dei conti di Walbeck erano uguali a quelle dei conti di Sommerschenburg, soprattutto nei distretti del Nordthüringgau, e appartenevano alla diocesi di Halberstadt, che interessava appena il territorio della Turingia settentrionale.

I conti di Walbeck erano nella più antica linea di successione (985-1009) margravi del Nordmark. Con l'estinzione della linea più giovane avvenuta certamente nella seconda metà dell'XI secolo, la contea di Walbeck fu inglobata nei possedimenti dei conti di Plötzkau, che poi divennero anche margravi del Nordmark.

Il membro più noto della famiglia dei conti di Walbeck fu il vescovo e storico Tietmaro di Merseburgo (975-1018).

Lista dei conti di Walbeck 
Lotario I di Walbeck († 5 settembre 930)
Lotario II di Walbeck, il Vecchio († 964); ∞ Matilde contessa di Arneburg, dal 942 fa erigere la collegiata di Walbeck
Lotario III († 25 gennaio 1003), nel 985 margravio del Nordmark come Lotario I; ∞ Godila
Guarniero/Werner di Walbeck, † 11 novembre 1014, 1003 margravio del Nordmark, destituito nel 1009; ∞ gennaio 1003 Luitgarda di Meißen († 13 novembre 1012), figlia del margravio Eccardo I
Lotario IV († 1033, morto in battaglia), margravio del Nordmark come Lotario II; ∞ N.N.
 Sigfrido († dopo il 1087), conte di Derlingau e del Nordthüringgau; ∞ N.N.
 Oda († 1152); ∞ Goswin I di Heinsberg († 1128)
 Bertoldo († 1018 o più tardi); ∞ 1. Irmgard di Aspelt; ∞ 2. N.N.
 (2) Irmgard († 5 febbraio 1075); ∞ Chadalhoch, conte ad Isengau († 30 ottobre 1050)
 Teodorico, canonico nel Magdeburgo
 Eila († 19 agosto 1015); ∞ Bertoldo, margravio di Nordgau († 15 gennaio 980) della stirpe dei Schweinfurt
 Tietmaro (983–† 1001), abate di Corvey
Sigfrido († 15 marzo 990), conte; ∞ Cunigonda di Stade († 13 luglio 997), figlia del conte Enrico della stirpe degli Odoniani
Enrico, conte
Federico, burgravio di Magdeburgo; ∞ Thietberga
Corrado, burgravio di Magdeburgo
 Matilde, erede di Walbeck, ∞ Teodorico, conte di Plötzkau († 13 agosto ...)
Tietmaro di Merseburgo (25 luglio 975-† 1 dicembre 1018), 1009 vescovo di Merseburgo, cronachista
Sigfrido, vescovo di Münster 1002–1032
Bruno, vescovo di Verden 1034–1049

Albero genealogico

Bibliografia 
 Heinrich Leo, Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Volkes und Reiches, pubblicato da E. Anton, 1867 (disponibile su Google Books)
 Walther Grosse, Die Grafen von Walbeck, in Harz-Zeitschrift, 4 (1952), pp. 1 sgg.

Collegamenti esterni 
 genealogie-mittelalter.de
 fmg.ac

Note 

Walbeck
Famiglie tedesche
Sacro Romano Impero
Genealogia